

Кладенець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.
 Кладенець () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Шумен.